Osoby o tym nazwisku:
 David Ewen – amerykański historyk
 Icchak Ewen – chasydzki pisarz i dziennikarz
 Jade Ewen – brytyjska wokalistka
 Uzzi Ewen – izraelski naukowiec i polityk